Ме́дик — , врач.

Спорт 
 «Медик» — женский футбольный клуб из Конина (Польша).
 «Медик» — футбольный клуб из Моршина (Львовская область, Украина).
 «» — женский футбольный клуб из Моршина.
 «Медик» — бывшее название российского футбольного клуба «Мострансгаз» из посёлка Газопровод.
 «Медик» — бывшее название российского женского волейбольного клуба «ЮЗГУ-Атом» из Курска.
 «Медик» — бывшее название грузинского клуба «Самгурали» из Цхалтубо.

Фамилия 
 Медик, Валерий Алексеевич (род. 1954) — российский учёный в области общественного здоровья и здравоохранения, доктор медицинских наук.